Marley kan verwijzen naar:

Bob Marley en zijn familie
 Bob Marley (1945-1981), een Jamaicaanse reggae-artiest 
 Rita Marley (1946-heden), Bob Marleys vrouw, eveneens Jamaicaans
 Damian Marley (1978-heden), Bob Marleys jongste zoon en reggaemuzikant
 Stephen Marley (1972-heden), zoon van Bob Marley en reggae-artiest
 Julian Marley (1975-heden), een minder bekende reggae-artiest en zoon van Bob Marley
 Ziggy Marley (1968-heden), zoon van Bob Marley, bekend als leider van reggaeband Ziggy Marley & The Melody Makers, maar ook solo succesvol
 Cedella Marley Booker (1926-2008), Bob Marleys moeder en songwriter
 Rohan Marley (1972-heden), een Jamaicaans ex-profvoetballer (linksback) en zoon van Bob Marley
 Ky-Mani Marley (1976-heden), een minder bekende reggae-artiest, zoon van Bob Marley en tafeltenniskampioen Anita Belnavis 
 Norval Marley (geen datum bekend), de vader van Bob Marley
 
Andere Personen
 Mickey Marley (??- 2005), bekend Engels straatartiest
 Stephen Marley (schrijver) (1955-heden), een Brits schrijver
 Marley Marl (echte naam Marlon Williams, 1962-heden), een bekende Amerikaanse hip-hopproducer
 Marley Shelton, Amerikaans actrice
 Jacob Marley, fictief persoon in het boek A Christmas Carol van Charles Dickens
Overig
 Marley (film), een documentaire/biografische film over het leven van reggaemuzikant Bob Marley
 Marley & Me is een boek van John Grohan, uit 2005

Zie ook 
 Marly